Chardin (čti šardén) je francouzské příjmení:
 Jean Siméon Chardin (1699–1779) – francouzský rokokový malíř
 Pierre Teilhard de Chardin (1881–1955) – francouzský vědec a teolog

Francouzská příjmení